Etheridge ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Etheridge (* 1970), britischer Politiker
 Bob Etheridge (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Emerson Etheridge (1819–1902), US-amerikanischer Politiker
 John Etheridge (Bischof) (1935–2002), australischer Ordensgeistlicher, Bischof von Vanimo
 John Etheridge (* 1948), britischer Jazzgitarrist
 Melissa Etheridge (* 1961), US-amerikanische Sängerin und Rockmusikerin
 Neil Etheridge (* 1990), englisch-philippinischer Fußballtorhüter
 Richard E. Etheridge (* 1929), US-amerikanischer Biologe und Herpetologe 
Robert Etheridge (1819–1903), britischer Geologe und Paläontologe
Robert Etheridge junior (1847–1920), britischer Paläontologe

Siehe auch:
 Ethridge (Begriffsklärung)